È stata la prima edizione del torneo.

In finale Maria Sanchez e Fanny Stollár hanno sconfitto Cornelia Lister e Renata Voráčová col punteggio di 7–5, 6–1.

Teste di serie 

  Miyu Katō /  Makoto Ninomiya (semifinale)
  Nao Hibino /  Desirae Krawczyk (primo turno)

  Alexa Guarachi /  Sabrina Santamaria (primo turno)
  Anna Blinkova /  Alexandra Panova (primo turno)

Wildcard 

  Conny Perrin /  Sofya Zhuk (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Abierto Zapopan 2019